Zauberkreis steht für:

 Zauberkreis, im Verlauf eines magischen Rituals gezogener Kreis, siehe Magischer Kreis
 Zauberkreis Verlag, Heftroman-Verlag in Rastatt, Baden-Württemberg